Trihlorobenzen ima više značenja.

 1,2,3-Trihlorobenzen
 1,2,4-Trihlorobenzen
 1,3,5-Trihlorobenzen